Zápasy o postup do Světové skupiny, respektive o setrvání v ní, proběhly o víkendu 18. – 20. září 2009. 

Do Světové skupiny si postup vybojovaly týmy Belgie, Ekvádoru a Indie; Chile, Francie, Srbsko, Švédsko a Švýcarsko se v této skupině zachránily.

Detaily

Baráž

Chile - Rakousko

Belgie - Ukrajina

Brazílie - Ekvádor

Nizozemsko - Francie

Jihoafrická republika - Indie

Srbsko - Uzbekistán

Švédsko - Rumunsko

Itálie - Švýcarsko 

Davis Cup 2009